Пејсон има више значења:
 Пејсон (Аризона)
 Пејсон (Јута)
 Пејсон (Илиноис)